Сиверка — топоним:

 Сиверка — река в Ивановской области;
 Сиверка — река в Новгородской области.
 Сиверка — деревня, Касимовский район, Рязанская область